Nilandhe Atholhu Uthuruburi kan syfta på:

 Norra Nilandheatollen, en atoll i Maldiverna
 Faafu atoll, en administrativ atoll i Maldiverna